Dit is een lijst van voetballers die minimaal één officiële wedstrijd hebben gespeeld in het eerste elftal van de Nederlandse vrouwenvoetbalclub FC Twente.

Legenda 
Wedstrijd en doelpunt totalen betreffen alle officiële wedstrijden.
Spelers worden gerangschikt op datum waarop het officiële debuut plaatsvond voor de club.
Inclusief wisseloptredens.

Posities

Lijst van spelers 
Bijgewerkt t/m 4 april 2022 16:06 (MEZT).

FC Twente vrouwenvoetbal
Twente Vrouwen
Twente